Сульфид иридия — неорганическое соединение, соль металла иридия и сероводородной кислоты:

 Сульфид иридия(II) 
 Сульфид иридия(III) 
 Сульфид иридия(IV) 
 Сульфид иридия(VI)